«Эдгар и Кристина» (), СССР, 1966 — художественный фильм, мелодрама. В немецком прокате фильм шёл под аналогичным русскому названием — «Edgar und Kristina». Фильм снят по произведениям Рудольфа Блауманиса «В огне» и «В трясине». Включён в Культурный канон Латвии.

Сюжет 
Латвия, середина XIX века. Конюх Эдгар своим независимым характером раздражает управляющего имением, который всячески стремится опорочить его в глазах барона и любимой девушки, горничной барона — Кристины. Поверив злобной клевете, барон выгоняет парня из поместья. Мать девушки принимает сватовство богатого соседа, и Кристина выходит замуж за другого.

В ролях 
 Вия Артмане — Кристина
 Улдис Пуцитис — Эдгар
 Эльза Радзиня — мадам Аста
 Эдуард Павулс — Сутка
 Люция Баумане — мать Кристины
 Олга Дреге — Матильда
 Алфонс Калпакс — Вискрелис
 Юрис Леяскалнс — Акментиньш
 Карлис Себрис — Фришвагарс
 Валентинс Скулме — барон
 Луйс Шмитс — отец Эдгара
 Эвалдс Валтерс — отец Матильды
 Мартыньш Вердыньш — батрак
 Анда Зайце — кузина барона
 Зигрида Стунгуре — сестра Акментиньша
 Эрика Ферда — сестра Акментиньша
 Харий Авенс — смоляр

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Леонид Лейманис
 Авторы сценария: Янис Силис и Антон Станкевич
 Оператор: Мартиньш Клейнс
 Художник: Герберт Ликумс
 Композитор: Маргерс Зариньш

Интересные факты 

 Во время плавания Эдгара запечатлён ныне затопленный (после заполнения водохранилища Плявиньской ГЭС) водопад Персес.
 В качестве усадьбы Алайнес выступал Лиелстраупский замок, бал снимался в парке Цесисского замка, а венчание Кристины и Акментиня снимали в Трикатской лютеранской церкви Святого Иоанна.

Награды 
 1967 год — Диплом за лучший актёрский дуэт (Вия Артмане и Улдис Пуцитис) на кинофестивале республик Прибалтики, Белоруссии и Молдавии.
 1968 год — Первая и вторая премии на кинофестивале в Ленинграде за исполнение женской роли поделены между Вией Артмане за фильмы «Сильные духом» и «Эдгар и Кристина», Лейлой Абашидзе и Меги Цулукидзе за фильм «Встреча с прошлым».

Фильмы СССР 1966 года
Фильмы-мелодрамы СССР
Фильмы Рижской киностудии
Культурный канон Латвии